La  () est une association américaine de critiques de cinéma, basée à San Diego (Californie), aux États-Unis et fondée en 1996.

Elle remet chaque année les  (), qui récompensent les meilleurs films de l'année.

Catégories de récompense 

 Meilleur film
 Meilleur réalisateur
 Meilleur acteur
 Meilleure actrice
 Meilleur acteur dans un second rôle
 Meilleure actrice dans un second rôle
 Meilleure distribution
 Meilleur scénario original
 Meilleur scénario adapté
 Meilleurs décors
 Meilleure photographie
 Meilleur montage
 Meilleure musique de film
 Meilleur film en langue étrangère
 Meilleur film d'animation
 Meilleur film documentaire

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de récompenses de cinéma

Liens externes 
  Site officiel
  Les  par année sur l'

Association de critiques de film
Organisme remettant un prix cinématographique
Organisme fondé en 1996